Dąbrowa Białostocka (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Dąbrowa Białostocka (stad), een stad in bovenstaande gemeente